Либертарианские демократы — в американской политике так принято называть сторонников Демократической партии придерживающихся либертарианских взглядов или взгляды, которых являются относительно либертарианскими по сравнению с политикой партии. Хотя либертарианские демократы распространены по всей территории США, наибольшим влиянием они пользуются в Новой Англии и западной части Соединённых Штатов.

В то время, как другие фракции демократической партии организованы в конгрессе (Форум прогрессивных конгрессменов, Коалиция синей собаки (консерваторы) и Коалиция новых демократов), депутаты из числа либертарианских демократов не организованы таким образом. Созданный в 1996 году Ханно Беком, Майком О’Мара и Эндрю Спарком Форум демократических свобод () так и не смог стать всеобщей организацией либертарианских демократов. Эта группа состоят из членов Демократической партии поддерживающих Платформу форума, Декларацию принципов и Руководство для активистов. Руководство группы в настоящее время включает в себя около 40 депутатов национального и регионального уровня.

Идеология 
Либертарианские демократы поддерживают большинство позиций Демократической партии, расходясь с однопартийцами лишь по отдельным проблемам. Несмотря на то, что демократов либертарианского толка объединяет вера в личные свободы, они не всегда придерживаются одинаковых точек зрения по всем вопросам.

Либертарианские демократы в большей степени, чем большинство демократов поддерживают , , однополые браки, легализацию марихуаны и невмешательство во внешней политике. Они выступают против дефицитного госбюджета, протекционизма и позитивной дискриминации, а также многих положений о малом бизнесе.

Либертарианские демократы придерживаются позиции партии в отношении гражданских прав, разделения церкви и государства, хабеас корпус для незаконных комбатантов и против бессрочного содержания под стражей без суда и обвинения в Гуантанамо, Патриотического акта США и несанкционированных прослушиваний телефонных разговоров.

Придерживаясь относительно либертарианской идеологии свободные демократы отличаются от Либертарианской партии своими взглядами на такие вопросы, как защита прав потребителей, , права рабочих и профсоюзов, антимонопольное законодательство и общий объём участия государства в экономике.

История 
Предшественниками либертарианских демократов можно считать радикальных демократов первой половины XIX века, выступавших за свободную торговлю, правовую защиту профсоюзов, расширение права голоса и создание системы государственных банков, против бумажных («мягких») денег финансовых спекуляций, монополий и антииммигрантских законов. Самой их известной организацией была нью-йоркская фракция Locofocos. К этой фракции был близок Мартин Ван Бюрен, восьмой президент Соединённых Штатов Америки. После того как началась Гражданская война в США, вызвавшая раскол Демократической партии, эти вопросы на время потеряли свою актуальность.

После Гражданской войны к власти в партии пришли  (), сторонники классического либерализма, выступавшие за свободную торговлю, золотой стандарт и ограниченное влияние государства на функционирование экономики, против империализма и зарубежной экспансии, а также поддерживавшие запрет алкоголя. Самым известным бурбоновским демократом был Гровер Кливленд, дважды становившийся президентом США. После кризиса 1893 года и массовых стачек 1894 года классические либеральные идеалы и их носители потеряли свою привлекательность в глазах многих сторонников демократов. Начавшаяся в партии внутренняя борьба закончилась победой популистов и сторонников биметаллизма во главе с У. Дж. Брайаном.

Вновь идеи классического либерализма стали пользоваться популярностью в Демократической партии в 2000-х годах. Так, после провала на выборах 2004 года многие деятели демократов выступили за пересмотр традиционной для партии позиции в отношении контроля над огнестрельным оружием. Инициаторами обсуждения стали Говард Дин, Билл Ричардсон, Брайан Швейцер и другие конгрессмены, избранные в штатах, где Вторая поправка имеет важное значение для избирателей.

Самые известные деятели 
 Члены палаты представителей США (в том числе бывшие):
 Джордж Кеннет Баттерфилд (Северная Каролина)
 Майкл Мишо (Мэн)
 Джаред Полис (Колорадо)
 Майк Томпсон (Калифорния)
 Деннис Кусинич (Огайо, бывший)
 Майк Росс (Арканзас, бывший)
 Тим Пенни (Миннесота, бывший)
 Сенаторы США (в том числе бывшие)
 Рон Уайден (Орегон)
 Расс Файнголд (Висконсин, бывший)
 Майк Гравел (Аляска, бывший)
 Уильям Проксмайр (Висконсин, бывший)
 Губернаторы штатов (в том числе бывшие)
 Джерри Браун (Калифорния)
 Мэгги Хэссан (Нью-Гемпшир)
 Джон Кицхабер (Орегон)
 Деваль Патрик (Массачусетс)
 Питер Шамлин (Вермонт)
 Брайан Швейцер (Монтана, бывший)
 Джон Линч (Нью-Гемпшир, бывший)
 Джон Балдаччи (Мэн, бывший)
 Джон Корзин (Нью-Джерси, бывший)
 Говард Дин (Нью-Джерси, бывший)
 Дейв Фройдентал (Вайоминг, бывший)
 Билл Ричардсон (Нью-Мексико, бывший)
 Генеральные прокуроры штатов (в том числе бывшие)
 Гэри Кинг (Нью-Мексико)
 Терри Годдард (Аризона)
 Другие
 Камилла Паглиа (феминистка, педагог и писатель)
 Джин Бёрнс, хозяин KGO Radio и бывший кандидат в президенты США
 Терри Майкл, бывший пресс-секретарь Национального комитета Демократической партии

Примечания

Ссылки 
 Dem.cc: Libertarian Democrat
 DemocraticFreedomCaucus.org
 Libertarian Democratic Caucus
 Freedom Democrats Wiki
 Либеральные ценности: Защита свободы и просвещённой мысли
 Точка зрения либертарианского демократа: An Eccentricity

Либерализм в США
Демократы
Политические движения в США
Демократическая партия США
Политические фракции США
Политические термины США